Milium (lateinisch; „Hirse, Hirsekorn“) steht für:

 Rispenhirse
 die Pflanzengattung Milium (Flattergräser)
 die Einzahl von Milien, Hautgrieß
 die Pflanzengattung Panicum